Brezna – wieś w Serbii, w okręgu morawickim, w gminie Gornji Milanovac
 Brezna – wieś w Serbii, w okręgu zlatiborskim, w gminie Priboj
 Brezna – wieś w Kosowie, w regionie Prizren, w gminie Dragaš
 Brezna – wieś w Serbii, w okręgu raskim, w mieście Kraljevo
 Donja Brezna – wieś w Czarnogórze, w gminie Plužine
 Gornja Brezna – wieś w Czarnogórze, w gminie Plužine